

Miejscowości i ich części w Polsce 
Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Słobódka – przysiółek wsi Nowa Łuka w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka
 Słobódka – kolonia wsi Nietupa w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Krynki 
 Słobódka – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Szypliszki

Miejscowości na Białorusi 
 Słobódka – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Girki
 Słobódka – wieś w obwodzie witebskim, rejonie brasławskim
 Słobódka – dawny majątek i wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Hołubicze
 Słobódka – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.
 Słobódka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda
 Słobódka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Szerszuny
 Słobódka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Chożów
 Słobódka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Miasota
 Słobódka – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.

Miejscowości na Ukrainie 
(Слобідка) 
 Słobódka Bołszowiecka – wieś w obwodzie iwanofrankowskim, w rejonie halickim
 Słobódka – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie horodeńskim
 Słobódka – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kałuskim
 Słobódka – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kosowskim
 Słobódka – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie tyśmienickim
 Słobódka – wieś w  obwodzie lwowskim, rejonie stryjskim
 Słobódka – wieś w  obwodzie rówieńskim, rejonie ostrogskim
 Słobódka – wieś w obwodzie tarnopolskim, rejonie czortkowskim
 Słobódka – wieś w obwodzie tarnopolskim, rejonie kozowskim
 Słobódka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zaleszczyckim

Inne 
 Słobódka – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku na województwa wileńskiego (obecnie na Białorusi)
 "Słobódka" – pododdział piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza